Segonzac kan som auktorsförkortning betyda:

 Michel Segonzac
 Geneviève Segonzac

Robotskapade auktorsförkortningar